Jorge, Gran Duque de Mecklemburgo (; 12 de agosto de 1779 - 6 de septiembre de 1860) gobernó el Estado de Mecklemburgo-Strelitz desde 1816 hasta su muerte.

Primeros años 
El Duque Jorge Federico Carlos José de Mecklemburgo nació en Hanóver, el octavo hijo del Gran Duque Carlos II de Mecklemburgo-Strelitz y su primera esposa la Princesa Federica Carolina Luisa de Hesse-Darmstadt. Tras la muerte de su madre en 1782 su padre se casó con su hermana Carlota de Hesse-Darmstadt dos años más tarde en 1784 y la familia se trasladó de Hanóver a Darmstadt. Jorge permaneció en Darmstadt hasta 1794, cuando su padre sucedió como el Duque gobernante de Mecklemburgo-Strelitz y Jorge acompañó a su padre a Neustrelitz.

Heredero ducal 
Pronto de la llegada a Neustrelitz, Jorge se enroló en la Universidad de Rostock, donde estudió hasta 1799. Después de dejar la universidad, Jorge fue a Berlín, donde vivió en la corte prusiana. La hermana de Jorge, Luisa, se casó con el rey prusiano, Federico Guillermo III. En 1802 viajó a Italia, donde vivió hasta 1804; entonces volvió a Alemania y se estableció en Darmstadt.

Tras la Batalla de Jena-Auerstedt en 1806, Jorge viajó a París, donde negoció la entrada de Mecklemburgo-Strelitz en la Confederación del Rin. También asistió al Congreso de Viena en 1814, donde Mecklemburgo-Strelitz fue elevado al estatus de gran ducado.

Gran Duque 
Cuando Jorge sucedió a su padre el 6 de noviembre de 1816, encontró al gran ducado en mal estado. Se propuso elevar el estándar de educación de sus súbditos mediante la construcción de escuelas. Al final de su reinado, la mayoría de sus súbditos podía leer y escribir. También mejoró la agricultura en el gran ducado y abolió la servidumbre.

Jorge murió el 6 de septiembre de 1860 en Neustrelitz y fue sucedido por su hijo mayor Federico Guillermo (Friedrich Wilhelm).

Matrimonio e hijos 
El 12 de agosto de 1817 en Kassel, Jorge se casó con la princesa María de Hesse-Kassel, hija del príncipe Federico de Hesse. Juntos tuvieron cuatro hijos:

Luisa (1818-1842)
Federico Guillermo (1819-1904), se casó con la princesa Augusta de Cambridge.
Carolina Mariana (1821-1876), se casó con Federico VII de Dinamarca.
Jorge (1824-1876), se casó con la gran duquesa Catalina Mijáilovna de Rusia; padre del duque Carlos Miguel de Mecklemburgo.

Títulos y órdenes

Títulos 

12 de agosto de 1779 - 2 de junio de 1794: Su Alteza Serenísima Duque Jorge de Mecklemburgo, Príncipe de Mecklemburgo-Strelitz.
2 de junio de 1794 - 28 de junio de 1815: Su Alteza Serenísima El Príncipe Heredero de Mecklemburgo-Strelitz.
28 de junio de 1815 - 6 de noviembre de 1816: Su Alteza Real El Gran Duque Heredero de Mecklemburgo-Strelitz.
6 de noviembre de 1816 - 6 de septiembre de 1860: Su Alteza Real El Gran Duque de Mecklemburgo.

Órdenes 

 Caballero Gran Cruz de la Real Orden de San Esteban de Hungría ().
1820: Caballero gran cruz de la Orden Real Güélfica. ()

Ancestros

Referencias 

Protestantes de Alemania
Grandes duques de Mecklemburgo-Strelitz
Caballeros grandes cruces de la Orden Real Güélfica
Nacidos en Hannover